Miejscowości w USA:
 Hill City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Hill City – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Hill City – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Gminy w USA:
 Hill City (ang. Hill City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham